Dobrina kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Dobrina (ö), Vidin, 
 Dobrina (distrikt), Varna, Obsjtina Provadija, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar